Джованна Неаполитанская — именование двух самодержавных королев Неаполя из Анжу-Сицилийского дома.
 Джованна I Неаполитанская (1328 — 12 мая 1382) — королева в 1343—1382.
 Джованна II Неаполитанская (1373—1435) — королева в 1414—1435